La Tête à l'envers, pièce de théâtre de Giovanni Cenzato représentée en 1959 ;
 La Tête à l'envers (Tall Story), film américain de Joshua Logan sorti en 1960 ;
 La Tête à l'envers, téléfilm de Jean-Pierre Marchand diffusé en 1972 ;
 La Tête à l'envers (Wilde Maus), film autrichien de Josef Hader sorti en 2017.